Life as We Know It est une série télévisée britannique diffusée en 2001
 La Vie comme elle est (Life As We Know It) est une série télévisée américaine en treize épisodes de 42 minutes, créée par Melvin Burgess.
 Bébé mode d'emploi (Life as We Know It) est un film américain de Greg Berlanti sorti en 2010.

Homonymie de titre